Крест:
 Крест — фигура, состоящая из двух пересекающихся линий или прямоугольников
 Крест — в наградной системе ряда стран награда, по своему статусу выше медали, но ниже ордена
 Крест в христианстве — объект религиозного почитания в христианстве
 Геральдические кресты — геральдическая фигура.
 Прямой крест — вид геральдического креста.

Топоним
 Крест — пещера в Хакасии.
 Крест — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Крест — деревня в Торопецком районе Тверской области, входит в Пожинское сельское поселение.
 Крест — деревня в Торопецком районе Тверской области, входит в Речанское сельское поселение.
Крест — до 1963 года название деревни Приволье в Окуловском районе Новгородской области.
Крест — общежитие РХТУ им. Д. И. Менделеева (г. Москва, ул. Вилиса Лациса д.23к.1)

См. также 
 Кресты
 Крест-накрест